Kaapverdisch voetbalelftal (mannen)
 Kaapverdisch voetbalelftal (vrouwen)